Saignes (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saignes (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje